Municipio de Bayou puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bayou (condado de Ashley, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ashley.
 Municipio de Bayou (condado de Baxter, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Baxter.